BBI kan syfta på:
IATA-kod för Bhubaneswar (flygplats i Indien)
Föreslagen men inte använd IATA-kod för Berlin Brandenburgs flygplats